Зульфия́ Хаса́новна Заби́рова (19 декабря 1973, Ташкент) — российская и казахстанская велогонщица.

В 1993 году переехала из Узбекистана в Россию и выступала за неё, но в 2005 году приняла казахстанское гражданство.

Спортивные достижения 
Чемпионка Игр XXVI Олимпиады в Атланте (1996), победитель (2002), серебряный (1997, 1998) и бронзовый (2003) призёр чемпионатов мира в индивидуальной гонке на время (шоссе), многократный победитель крупнейших международных гонок на шоссе (1995—2000), неоднократный победитель и призёр Кубков мира в гонках на треке, многократная чемпионка России в гонках на шоссе и треке (1992—1999).

Ссылки 
 
 Профайл на cyclingwebsite.net

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в Ташкенте
Родившиеся в 1973 году
Родившиеся 19 декабря
Велогонщики России
Велогонщики Казахстана
Олимпийские чемпионы по шоссейным велогонкам
Олимпийские чемпионы от России
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1996 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2000 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по шоссейным велогонкам
Чемпионы России по велоспорту
Выпускники Кубанского университета физической культуры, спорта и туризма